Kastanienwickler bezeichnet mehrere Insektenarten:

 Früher Kastanienwickler (Pammene fasciana)
 Mittlerer Kastanienwickler (Cydia fagiglandana)
 Später Kastanienwickler (Cydia splendana)
 Cydia amplana